Кузьми́нская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Кузьминская улица (Северный Рудник) — улица в Липецке (Северный Рудник).
 Кузьминская улица (Москва) — улица в Москве.